Уоррен Мерсер Оутс (; 5 июля 1928 — 3 апреля 1982) — американский кино- и телевизионный актёр.

Биография 
Уоррен Оутс родился и вырос в окрестностях города Гринвилл (Кентукки). Он был сыном Сары Элис (урождённой Мерсер) и Бейлиса Оутса, который владел магазином. Окончил школу в Луисвилле (Кентукки), в конце 1950-х служил на флоте.

Начал карьеру актёра в 1957 году в Нью-Йорке, снимаясь в телесериале «Студия один». После переезда в Лос-Анджелес Оутс играл в множестве сериалов: «Разыскивается живым или мёртвым», «Сыромятная плеть», «Сумеречная зона». Вскоре он познакомился с режиссёром Сэмом Пекинпой и сыграл небольшие роли в двух его ранних вестернах «Скачи по высокогорью» (1962) и «Майор Данди» (1965).

Оутс сыграл заметные роли в фильмах Монте Хеллмана «Перестрелка» (1967) и «Двухполосное шоссе» (1971). Критик Леонард Малтин утверждал, что за роль в «Двухполосном шоссе» Оутс заслуживает премии «Оскар». Наибольшую известность Оутсу принесли более поздние работы Пекинпы. В вестерне «Дикая банда» (1969) он сыграл Лайла Горча — одного из членов банды грабителей, которой приходится скрываться в Мексике. Играя в драме «Принесите мне голову Альфредо Гарсиа» (1974) крепко пьющего музыканта-неудачника Бенни, Оутс имитировал манеру поведения самого режиссёра, даже надевая его солнцезащитные очки.

Уоррен Оутс умер на 54-ом году жизни в Лос-Анджелесе в 1982 году от инфаркта миокарда. Его тело кремировали, а прах развеяли над Монтаной. Два последних фильма с его участием, вышедшие посмертно в 1983 году, были посвящены его памяти.

Оутс был четырежды женат: на Роберте Эллис (1957—1959), на Тедди Фармер (1959—1966), на Викери Тёрнер (1969—1974) и на Джуди Джонс (1977—1982).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

 

Умершие от инфаркта миокарда
Люди, чей прах был развеян
Выпускники Мужской средней школы Луисвилля
Выпускники Луисвиллского университета